В этой статье перечислены матчи сборной Нидерландов по футболу с 1905 по 1919 год. За этот период команда провела 45 матчей — одержала 25 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 16 поражений. 

Первый официальный международный матч сборная Нидерландов провела 30 апреля 1905 года против Бельгии. В 1908 году команда впервые участвовала на Олимпийском футбольном турнире и завоевала бронзовые медали. На Олимпийском турнире 1912 года в Стокгольме сборная также заняла третье место.

1905 
Условные обозначения:

 ТМ — товарищеский матч
 ОИ — летние Олимпийские игры

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1919

Примечания

Ссылки 
 Статистика сборной на сайте voetbalstats.nl
 Матчи сборной на сайте eu-football.info

Сборная Нидерландов по футболу
Матчи сборной Нидерландов по футболу